Mỹ An (thị trấn in Đồng Tháp), een thị trấn in district Tháp Mười, provincie Đồng Tháp
 Mỹ An (Đà Nẵng), een phường in district Ngũ Hành Sơn, centrale stad Đà Nẵng

Xã
 Mỹ An (An Giang), district Chợ Mới, provincie An Giang
 Mỹ An (Bắc Giang), district Lục Ngạn, provincie Bắc Giang
 Mỹ An (Bến Tre), district Thạnh Phú, provincie Bến Tre
 Mỹ An (Bình Định), district Phù Mỹ, provincie Bình Định
 Mỹ An (xã in Đồng Tháp), district Tháp Mười, provincie Đồng Tháp
 Mỹ An (Long An), district Thủ Thừa, provincie Long An
 Mỹ An (Vĩnh Long), district Mang Thít, provincie Vĩnh Long

Zie ook
Mỹ An Hưng (doorverwijspagina)